Fredrik Gyllenborg kan ha flera betydelser:

Fredrik Gyllenborg (1698–1759)
Fredrik Gyllenborg (1767–1829)